Southcombe steht für:

 Southcombe Studios, Tonstudio in Kalifornien, USA

Southcombe ist der Familienname folgender Personen:

 Richard Southcombe (1909–1995), englischer Kricketspieler
 William Southecombe Lloyd Webber (1914–1982), englischer Kirchenmusiker, siehe William Lloyd Webber